Le qualificazioni del singolare  maschile dell'US Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Federico Delbonis (primo turno)
  Ivo Karlović (qualificato)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Martín Alund (primo turno)
  Alejandro González (secondo turno)
  Somdev Devvarman (qualificato)
  Julian Reister (secondo turno)
  Marc Gicquel (secondo turno)
  João Souza (secondo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Marius Copil (primo turno)
  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)
  Alex Kuznetsov (ultimo turno)
  Diego Schwartzman (ultimo turno)

  Gō Soeda (qualificato)
  Bobby Reynolds (primo turno)
  Rogério Dutra da Silva (qualificato)
  Jesse Levine (primo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Andrej Martin (ultimo turno, Lucky Loser)
  Matteo Viola (primo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
  Andrej Golubev (ultimo turno)
  Olivier Rochus (secondo turno)
  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Dušan Lajović (primo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)
  Peter Gojowczyk (qualificato)
  Yūichi Sugita (primo turno)
  Stéphane Robert (qualificato)

Qualificati 

  Michail Kukuškin
  Ivo Karlović
  Florent Serra
  Philipp Petzschner
  Rogério Dutra da Silva
  Somdev Devvarman
  Thomas Fabbiano
  Donald Young

  Nick Kyrgios
  Frank Dancevic
  Peter Gojowczyk
  Gō Soeda
  Daniel Evans
  Máximo González
  Stéphane Robert
  Albano Olivetti

Lucky Loser
  Andrej Martin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

US Open 2013
ATP World Tour 2013